Superligaen 2018-19 er den 29. sæson af den danske Superliga siden oprettelsen. Den styres af Divisionsforeningen.

Vejle, Esbjerg og Vendsyssel FF er nye hold denne sæson i Superligaen, da de rykkede op fra 1. division.

Struktur 
Superligaen består af 14 hold. De møder hinanden to gange, hvilket giver 26 kampe til alle hold i grundspillet. De seks øverste hold går efter grundspillet videre til mesterskabsslutspillet, hvor holdene tager pointene med over. Her mødes alle hold på både ude- og hjemmebane, hvilket giver 10 kampe, hvorefter holdet med flest point kåres som mester. Vinderen kvalificerer sig til UEFA Champions League, 2. kvalifikationsrunde, mens andenpladsen kvalificerer sig til UEFA Europa League, 2. kvalifikationsrunde. Tredjepladsen kvalificerer sig til én kamp mod nummer 7 om en plads i UEFA Europa Leagues 1. kvalifikationsrunde (se også nedenfor). Dette kan dog ændre sig, alt efter hvilke klubber, der vinder DBU Pokalen, samt hvordan klubber fra andre lande klarer sig i Champions League og Europa League.

De otte nederste hold skal spille et nedrykningsspil. Nummer 11 og 14 skal i Gruppe A, mens nummer 12 og 13 skal i gruppe B. Herefter placeres holdene fra nummer 7-10. Nummer 7 vælger gruppe først. Derefter vælger nummer 8, hvilken gruppe de vil være i. Hvis nummer 8 vælger modsatte gruppe af nummer 7, vælger nummer 9, om de vil i gruppe A eller B. Nummer 10 - og evt. nummer 9 - placeres på de sidste ledige pladser i grupperne.

Vinderen af den ene pulje og nummer to i den anden pulje mødes over to kampe - og omvendt. Vinderne af de to opgør mødes i en ny dobbeltkamp, hvor vinderen her møder den lavest placerede indehaver af en europæisk billet fra mesterskabsspillet på udebane. Vinderen af den kamp træder ind i Europa League, 1. kvalifikationsrunde.

De to dårligste hold i hver pulje skal spille nedrykningsknockout. Nummer tre i den ene pulje møder nummer fire i den anden pulje og omvendt. De to vindere mødes. Vinderen overlever, og taberen møder nummer tre fra 1. division og kæmper om en billet til Superligaen. De to tabere mødes. Taberen rykker direkte ned. Vinderen møder nummer to fra 1. division og kæmper om en billet til Superligaen.

Hold

Deltagere 

Vejle Boldklub er tilbage efter ni års fravær og var senest i Superligaen i sæsonen 2008-09. Esbjerg fB er tilbage efter et enkelt års fravær og var dermed senest i Superligaen i sæsonen 2016-17. Vendsyssel FF har aldrig været i den bedste danske række før.

Vejle Boldklub sikrede sig den direkte oprykning ved at blive nr. 1 i 1. Division. Esbjerg fB vandt 3-1 samlet over Silkeborg IF i to playoff-kampe, hvilket så betød, at Silkeborg IF rykkede ned i 1. Division. Vendsyssel FF vandt ligeledes 3-1 samlet over Lyngby BK i to playoff-kampe, hvilket betød, at Lyngby BK rykkede ned i 1. Division.
FC Helsingør rykkede direkte ned ved at tabe Superligaens nedrykningsplayoff mod Silkeborg IF over to kampe.

Personale og sponsorer

Trænerudskiftninger

Stilling

Placering pr. runde 
Nedenstående tabel viser hvert holds position efter hver rundes afslutning.

Resultater 
Hvert hold møder hinanden to gange (hjemme og ude).

Mesterskabsslutspil

Nedrykningsslutspil

Europæisk playoff

Overblik 
Det vindende hold fra knockout-turneringen vil gå videre til en Europa League playoff-kamp, hvor de skal møde nummer 3 fra mesterskabsslutspillet. Hvis nummer 1, 2 eller 3 har kvalificeret sig til Europa League via DBU Pokalen 2018-19, er det i stedet for nummer 4, der deltager.

Nedrykningsplayoff

Overblik 
Vinderen i kamp 1 i 1. runde bliver i Superligaen. Taberen i kamp 2 rykker ned i 1. division. Taberne i 2. runde (kamp 3 og 4) spiller i 2019-20 i 1. division, mens vinderne i 2019-20 spiller i Superligaen.

Sæsonstatistik

Topscorere

Hattricks 
Opdateret indtil kampe spillet den 17. marts 2019

Rent mål 
Opdateret indtil kampe spillet den 17. marts 2019

Noter

Referencer 

Fodboldsæson 2018-19
2018-19